Суперкубок Ірану з футболу 2020  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 червня 2021 року між чемпіоном Ірану клубом Персеполіс та володарем кубка Ірану клубом Трактор Сазі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2021
Іран
Червень 2021
2021 в іранському спорті